Hugo Harald Johan Fransson, född 3 augusti 2004 i Tranås, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för HC Dalen, på lån från HV71.

Hugo Franssons farbror är den tidigare elitseriemålvakten Jonas Fransson som efter karriären bland annat varit målvaktstränare i Linköping HC.

Klubbar 

  HV71 (2023–)
 →  HC Dalen (lån 2023–)

Källor

Noter 

Män
Födda 2004
Levande personer
Personer från Tranås
Svenska ishockeyspelare
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare i Tranås AIF
Spelare i HV71
Spelare i HC Dalen